Horde kan zijn:
 horde (stam), een clan bij Turkse en Mongoolse volken.
 horde (groep), een ongeregelde groep mensen of dieren, bijvoorbeeld in het boek "De opstand der horden" van Ortega y Gasset.
een groep welpen bij een scoutingvereniging.
 horde (vlechtwerk), een vlechtwerk van dunne buigzame takken, onder meer gebruikt als wand.
een hindernis bij het hordelopen.
 Horde (band), een metalband.
 Horde (World of Warcraft), een van de twee stromingen (factions) in het spel World of Warcraft.